|}

A SuperCity a Csehországban közlekedő nagysebességű Pendolino motorvonatokkal kiszolgált vonatkategória márkaneve. A szolgáltatás 2005 decemberében indult. Bár a vonat nagysebességű, alkalmas a 230 km/h sebességre is, megfelelő pvasúti pálya hiányában csak maximum 160 km/h sebességgel közlekedhet Csehországban és Szlovákiában.

Járatok
A Supercity járatok 2014/2015-ös menetrendje:

További információk

 www.zelpage.cz 
 Képek a vonatokról a Railfaneurope.net weboldalán

Források

Nagysebességű vonatok
Csehország vasúti közlekedése
Vonatnemek